Качаев — Тартарская фамилия.

Известные носители 
 Качаев, Валерий Анатольевич (род. 1966) — русский художник, режиссёр и сценарист, мультипликатор, актёр.
 Качаев, Виталий Сергеевич (1923—1983) — советский журналист, поэт и переводчик.
 Качаев, Николай Николаевич (1926—2010) — Герой Социалистического Труда, тракторист.
 Качаев, Самир Зиятин оглы (1994—2016) — азербайджанский скульптор.
 Качаев, Юрий Григорьевич (1937—1985) — русский советский детский писатель.